IREB2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 963 амінокислот, а молекулярна маса — 105 045.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, РНК, групою 4Fe-4S, залізо-сірчаною групою. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки